Soglio steht für:

 Soglio GR, eine ehemalige Gemeinde im Bergell (Val Bregaglia), Bezirk Maloja, Kanton Graubünden, Schweiz
 Soglio (Piemont), eine Gemeinde in der Provinz Asti, Region Piemont, Italien
 Soglio (Einheit), einem italienischen Volumenmaß

Soglio ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Salis-Soglio (1818–1891), Schweizer Wasserbauingenieur
 Carl Albert von Salis-Soglio (1886–1941), Schweizer Maler und Zeichner, siehe Carl von Salis
 Daniel von Salis-Soglio (1826–1919), österreichischer General
 Johann Ulrich von Salis-Soglio (1790–1874), General und Kommandierender der Sonderbundstruppen
 Pierre de Salis-Soglio (1827–1919), Schweizer Landschafts- und Genremaler sowie Konservator des Musée des Beaux-Arts von Neuenburg
 Ulysses Anton von Salis-Soglio (1792–1848), österreichischer Offizier